

Anatomia 
Patella – Osso del ginocchio (sinonimo di rotula).

Zoologia 
Patella – Genere di molluschi.
Patella – Quarto segmento articolare della zampa del ragno in ordine distale dal corpo.

Altro 
 Villa Patella, villa del XVI/XVII secolo sita a Villadose
 Luca Maria Patella (1938), artista